To my - polski film z 2000 roku
 To my - amerykański film z 2019, w reżyserii Jordana Peele’a